Adonis (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie

Vernoemd

Wetenschap
 Adonis (geslacht), plantengeslacht uit de ranonkelfamilie
 Adonis (planetoïde), een planetoïde van het zonnestelsel

Personen
 Ali Ahmad Sa'id, een Syrisch-Franse dichter met als pseudoniem Adonis
 A'donis, later Adje (rapper) (Julmar Simons, 1982), Nederlands rapper

Overig
 Adonis (rivier), de tegenwoordige rivier Nahr Ibrahim in Libanon
 Adonis (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk